Aldona Romanowicz (1909-2009) – malarka
 Aleksander Romanowicz (1871-1933) – Tatar, generał
 Arseniusz Romanowicz (1910-2008) – architekt
 Barbara Romanowicz (ur. 1950) – geofizyk
 Kazimierz Romanowicz (1916-2010) – wydawca
 Tadeusz Romanowicz (1843-1904) – powstaniec
 Walenty Romanowicz (1911-1945) – malarz, lekarz
 Zbigniew Romanowicz (1932-2010) – matematyk
 Zofia Romanowicz (1922-2010) – pisarka

Polskie nazwiska